Lucian Rusandu este un arbitru de fotbal care arbitrează meciuri din  Este născut în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în data de 27.10.1981 (40 de ani).

Cariera ca arbitru 
În 1999, Lucian Rusandu a fost declarat arbitru.

În 2004, a fost declarat arbitru de Liga a 3-a.

În 2007, a ajuns arbitru de Liga a 2-a. 

În 2010, a devenit arbitru de Liga 1.

Nașteri în 1981
Arbitri români de fotbal
Oameni din Sfântu Gheorghe